Transito kan syfta på följande:

 Aktiebolaget Transito – Ett svenskt transportföretag involverat i första världskriget

Geografi

Argentina 

 Villa Cura Brochero, kommunhuvudort, Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar